Андреас Бірнбахер (* 1981) — німецький біатлоніст, чемпіон світу.
 Біргіт Бірнбахер (* 1985) — австрійська письменниця.
 Карл-Гайнц Бірнбахер (1910—1981) — німецький офіцер, контр-адмірал бундесмаріне.
німецькі прізвища